Lobatiriccardia är ett släkte av bladmossor. Lobatiriccardia ingår i familjen Aneuraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Lobatiriccardia